Jméno Rájec nese více obcí:

 Rájec (okres Šumperk) – obec v okrese Šumperk, katastrální území Rájec u Zábřeha (nedaleko Jestřebí (okres Šumperk))
 Rájec-Jestřebí – město v okrese Blansko

…nebo částí obcí:
 Rájec (Borovnice) – část obce Borovnice v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Rájec (Černava) – část obce Černava v okrese Karlovy Vary, katastrální území Rájec u Černavy
 Rájec (Rájec-Jestřebí) – část města Rájec-Jestřebí v okrese Blansko, katastrální území Rájec nad Svitavou
 Rájec (Tisá) – základní sídelní jednotka obce Tisá v okrese Ústí nad Labem

podobné názvy
 Rajec – město na Slovensku v okrese Žilina
 Ráječko

Externí odkazy